La Serie A 1911/12 fue la 15.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Desempate por el primer puesto
 FC Aarau 2-0 Brühl St. Gallen

Central

Oeste

Final

FC Aarau ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1912
Fútbol en 1911
Fútbol en 1912
Suiza en 1911
Suiza en 1912